

Informatica
multifunzione  – una tipologia di periferica e di macchina da ufficio

Matematica
multifunzione  – funzione che può avere più valori